Antonio Maraschi (1820-1897) – gesuita italiano naturalizzato statunitense
 Bartolomeo Maraschi ( – 1487) – vescovo italiano
 Mario Maraschi (1939) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano